Furthmühle ist

eine historische Getreidemühle 

 im Landkreis Fürstenfeldbruck, siehe Furthmühle bei Egenhofen
 in der Gemeinde Pram in Oberösterreich, siehe Furthmühle Pram

der Ortsname von
 Furthmühle (Egenhofen), früher Furtmühle, Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Furthmühle (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Furthmühle (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Furthmühle (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Furthmühle (Pfofeld), Ortsteil der Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Furthmühle (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Furthmühle (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Furthmühle (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Furthmühle (Vacha), Ortsteil der Stadt Vacha, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Furtmühle